

Codici 
 PAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Poza Rica (Messico)
 paz – codice ISO 639-3 della lingua pankararú

Geografia
 Paz de Ariporo – comune della Colombia nel Dipartimento di Casanare
 Paz de Río – comune della Colombia nel Dipartimento di Boyacá

Persone
Paz, pseudonimo di Andrea Pazienza – fumettista italiano
Abel Paz – anarchico, militare e storico spagnolo
Abraham Paz – calciatore spagnolo
Adrián Paz – ex calciatore uruguaiano
Andrés Paz – ex calciatore venezuelano
Aníbal Paz – calciatore uruguaiano
Antón Paz – velista spagnolo
Fabián Paz y Miño – ex calciatore ecuadoriano
Jaime Paz Zamora – politico boliviano
Jonathan Paz – calciatore honduregno
José María Paz – generale argentino
Juan Miguel Paz – ex schermidore colombiano
Líder Paz – ex calciatore boliviano
Lorna Paz – attrice colombiana
Luis Paz – ex calciatore colombiano
Marcos Paz – politico argentino
Mercedes Paz – ex tennista argentina
Nehuén Paz – calciatore argentino
Néstor Paz Zamora – professore e guerrigliero boliviano, fratello di Jaime
Octavio Paz – poeta, saggista e diplomatico messicano
Oliver Paz Benítez – calciatore argentino
Pablo Paz – calciatore argentino
Policarpo Paz García – generale honduregno
Rafael Paz – ex calciatore spagnolo
Raúl Paz – musicista cubano
Rubén Paz – ex calciatore uruguaiano
Senel Paz – scrittore e sceneggiatore cubano naturalizzato spagnolo
Víctor Paz Estenssoro – politico boliviano
Vinny Paz – ex pugile statunitense di origini italiane

Altro
 PAZ – casa automobilistica russa.
 Paz – forma spagnola femminile del nome proprio di persona Pace
 Paz! – film del 2002 diretto da Renato De Maria

Pagine correlate 
 La Paz (disambigua)

Altri progetti